Soermans ist der Familienname von

 Hendrik Soermans (1700–1775), niederländischer Kaufmann in Danzig

 Wilhelm Ernst Friedrich Soermans (1763–1825), niederländischstämmiger Kaufmann und Senator in Danzig